The Key (1934), een film van Michael Curtiz
The Key (1958), een film van Carol Reed